Kater Lampe ist der Titel von

 Kater Lampe (Komödie) eine erzgebirgische Dialekt-Komödie (Volksstück) von Emil Rosenow und deren Verfilmungen: 
 Kater Lampe (1936), Spielfilm von Veit Harlan aus dem Jahr 1936
 Kater Lampe (1961), Fernsehfilm von Fred Mahr aus dem Jahr 1961
 Kater Lampe (1967), Fernsehfilm von Wolfgang Luderer aus dem Jahr 1967
 Kater Lampe (1981), Fernsehfilm von Ulrich Heising aus dem Jahr 1981